Haverhill ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Großbritannien:
 Haverhill (Suffolk)

in den Vereinigten Staaten:
 Haverhill (Florida)
 Haverhill (Iowa)
 Haverhill (Massachusetts)
 Haverhill (New Hampshire)
 Haverhill (Ohio)
 Haverhill Township (Olmsted County, Minnesota)